Der Toyota bZ4X ist ein batterieelektrisch angetriebenes SUV des japanischen Automobilherstellers Toyota. Es basiert auf der dedizierten Plattform e-TNGA (Toyota New Global Architecture), die auch die Schwestermodelle Lexus RZ und Subaru Solterra nutzen.

Geschichte 
Im April 2021 wurde die Studie bZ4X Concept präsentiert. Die Vorstellung der Serienversion folgte Ende Oktober 2021. Die Europapremiere erfolgte am 2. Dezember 2021. Kurze Zeit später wurden Online-Reservierungen ermöglicht. In Europa kam der bZ4X am 2. Juli 2022 in den Handel.

Rückruf- & Rückkaufaktion 
Nachdem das Modell im Juni 2022 wegen möglicher loser Radnabenschrauben zurückgerufen wurde, bot Toyota auch eine Rückkaufoption an. Betroffen sind weltweit bis zu 5000 Fahrzeuge vom Produktionszeitraum November 2021 bis Juni 2022. Zunächst warnte Toyota alle betroffenen Besitzer davor, ihren bZ4X zu bewegen und forderte sie auf, sich an ihren Händler zu wenden, der es abholen und reparieren soll, wobei kostenlose Leihwagen zur Verfügung gestellt wurden. Darüber hinaus bot Toyota in den USA eine Entschädigung in Höhe von 5000 US-Dollar, eine verlängerte Garantie sowie kostenloses Aufladen an EVgo-eigenen Ladestationen in den USA bis Ende 2024 an. Ermöglicht wurde auch der Rückkauf, der jedoch vom Zustand des Fahrzeugs abhängig ist. Vom Rückruf ist ebenso der nahezu baugleiche Subaru Solterra betroffen. Toyota Deutschland gab an, dass insgesamt 283 Fahrzeuge betroffen seien, von denen jedoch aber noch keine ausgeliefert wurden. Vom Schwestermodell Subaru Solterra wurde sogar noch gar kein Fahrzeug in Deutschland ausgeliefert, da dieses Modell erst im Herbst 2022 in den Handel kam.

Sicherheit 
Im Herbst 2022 wurde der bZ4X vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. Er erhielt fünf von fünf möglichen Sternen.

Technische Daten 
Für den bZ4X sind zwei Motorisierungen verfügbar, die beide mit einem 71,4-kWh-Akku kombiniert werden. Die Systemleistung unterscheidet sich dabei kaum, sondern liegt vielmehr im front- bzw. allradbezogenen Antrieb begründet. Das Allradsystem basiert auf Subarus Entwicklungen. Die nach WLTP-Richtlinie angegebene max. Reichweite von 450 km wird optional mit einem Solardach noch weiter erhöhbar sein. Toyota gibt an, damit jährlich zusätzlich 1800 km ermöglichen zu können. Alternativ wird auch ein Panoramaglasdach erhältlich sein. Weiterhin verfügt das Modell über eine Wasserkühlung für den Akku und eine Wärmepumpe. Die maximale DC-Ladeleistung beträgt 150 kW, sodass das Fahrzeug in 30 Minuten auf 80 % aufgeladen werden kann. Ab dem vierten Quartal 2022 wird auch ein AC-Onboard-Charger mit 11 kW verfügbar sein. Zum Marktstart werden lediglich 6,6 kW angeboten. Debüt feiert Toyotas Steer-by-Wire-Lenksystem, das eine mechanische Verbindung zwischen Lenkrad und Rädern überflüssig macht. So können die Lenkeigenschaften je nach Fahrmodus verändert werden. Außerdem haben Interessenten die Wahl zwischen einem konventionellen Lenkrad und einem „Yoke“-Design, das ohne oberen Kranzteil auskommt. Ähnliches bietet Tesla beim aktualisierten Model S an.

Zulassungszahlen in Deutschland 
Im ersten Verkaufsjahr 2022 wurden in der Bundesrepublik Deutschland 654 Toyota bZ4X neu zugelassen. 451 davon hatten Allradantrieb.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website

bZ4X
Sport Utility Vehicle
Kombi
Elektroautomodell